Fritz Zulauf – tiratore a segno svizzero
 Gaël Zulauf – sciatore alpino svizzero
 Gernold Zulauf – geologo tedesco
 Johann Heinrich Zulauf – politico tedesco
 Thomas Köves-Zulauf – filologo classico tedesco